Javor ima več pomenov:

 Javor, listnato drevo
 Javor, lesnopredelovalno podjetje v Pivki
 Javor, srbski časopis za razvedrilo

Naselje 

 Javor, Mestna občina Ljubljana
 Javor, Hrvaška
 Javor, Srbija

Gora 

 Javor (1131 m), Slovenija
 Javor (1537 m), Bosna in Hercegovina
 Javor (1520 m), Srbija